ISO 3166-2:MT is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Malta. 

De gegevens werden tot op 27 november 2015 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 68 lokale raden -  local council (en) / conseil local (fr) / kunsilli lokali (mt) gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat MT voor Malta, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer.

Codes

Zie ook 
 Districten van Malta
 .mt

2:MT